Neue Texte steht für folgende Literaturzeitschriften:

 neue texte (edition neue texte), Linz (1968 bis 1991) 
 Neue Texte. Almanach für deutschsprachige Literatur, Berlin (1962 bis 1968)
 Neue Texte. Zeitschrift für Dichtung und Graphik, Hamburg (1959)